Herberhausen ist

 ein Stadtteil von Göttingen: Herberhausen (Göttingen)
 ein Stadtteil von Detmold: Herberhausen (Detmold).